Васи́лий Саве́льевич Ивано́в:
 Иванов, Василий Савельевич (1893—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Амурского обкома ВКП (б).
 Иванов, Василий Савельевич (род. 1958) — карельский поэт, писатель.